– japoński skoczek narciarski. Srebrny medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2020 w mikście drużynowym. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2020–2022).

Przebieg kariery 
Kudō we wrześniu 2018 w Râșnovie zadebiutował w FIS Cupie zajmując 28. lokatę, tym samym zdobywając w swoim pierwszym starcie punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu. W sierpniu 2019 w Pjongczangu w słabo obsadzonym (wystartowało niespełna 30 zawodników) konkursie tego cyklu zajął 8. miejsce.

W styczniu 2020 wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020. Choć w treningach przed konkursem indywidualnym plasował się w czołówce (w seriach treningowych zajmował kolejno 3., 2., 5. i 2. miejsce) to w głównej części rywalizacji został zdyskwalifikowany w 1. serii za nieprawidłową długość nart i nie stanął na starcie 2. serii, jednak został sklasyfikowany na ostatniej, 37. pozycji. Dzień później zdobył srebrny medal w mikście drużynowym, uzyskując czołowe wyniki indywidualne wśród skoczków narciarskich (3. w 1. serii i 2. w serii 2.). W lutym 2020 w Predazzo zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował w mistrzostwach świata juniorów, gdzie zajął 40. miejsce w konkursie indywidualnym i 5. w rywalizacji drużynowej.

Po sezonie 2019/2020 dołączył do zespołu Megmilk Snow Brand Ski Team, w którym zastąpił Kenshirō Itō. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 35. miejsce w konkursie indywidualnym i 6. w drużynowym. Rok później, w marcu 2022 w Zakopanem, ponownie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 27., w konkursie drużynowym zajął z Japończykami 6. lokatę, a w zmaganiach zespołów mieszanych 4. pozycję.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Kudō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Kudō na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002